Санта-Крус-де-ла-Сарса () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Меса-де-Окания. Занимает площадь 264,54 км². Население — 4940 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 85 км.

Покровителями города считаются Нуэстро Падре Хесус де Насарено и святая дева дель Росарио.

История 

Город основан не позднее 1175 года.

В Испании увековечена память советских лётчиков, которые погибли в конце 30-х годов во время Гражданской войны. В одном из городов, где располагался аэродром «интернациональных бригад», по инициативе местных властей установлен монумент.

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 В Испании открыт мемориал советским летчикам-интернационалистам
 Museo Etnológico de Santa Cruz de la Zarza
 Página web NO oficial
 Página de turismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
 Fotos de Santa Cruz de la Zarza
 Más fotos

Города Толедо
Муниципалитеты Толедо